Cure (en español: remisión) puede referirse a:

 The Cure (1976-), grupo británico de rock alternativo.
 The Cure (2004), duodécimo álbum musical de The Cure.
 The Cure (1917), película estadounidense de Chaplin.
 The Cure (1995), película estadounidense de drama.
 Cure (1997), película japonesa de terror.
 Cure (2002), episodio (T06-E10) de la serie ciencia ficción Stargate SG-1.
 Cure Magazine, revista de música y moda japonesa, especializada en el movimiento Visual kei.
 Cure, novela por Robin Cook.
 «The Cure» (2017), canción de Lady Gaga.
 el término Pretty Cure/Futari wa Pretty Cure se refiere a una serie de anime del tipo magical girls/Mahō shōjo. (su singular -magical girl- es aquí, hoy su dab.)